Востроилов — фамилия. Известные носители:

 Востроилов, Александр Викторович (род. 1958) — профессор, доктор сельскохозяйственных наук; ректор Воронежского аграрного университета (2005—2010).
 Востроилов, Владимир Трофимович (1936—2013) — советский футболист; тренер.